XI Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, nazywane także w skrócie EURO 2000, odbyły się pod patronatem UEFA w roku 2000 na stadionach Holandii i Belgii. Mecz inauguracyjny odbył się 10 czerwca 2000 roku na Stadionie Króla Baudouina I w Brukseli, a mecz finałowy na Stadionie Feyenoordu Rotterdam 2 lipca 2000 roku. Eliminacje do turnieju rozpoczęły się 2 września 1998 roku. W ośmiu grupach znalazło się 49 zespołów, które rywalizowały o 14 miejsc w finale. Belgia i Holandia, jako gospodarze, automatycznie miały zapewnione miejsca w turnieju głównym. Zespoły, które w grupach zajęły drugie miejsca, uczestniczyły w barażach.

Eliminacje 

Drużyny Holandii oraz Belgii jako gospodarze turnieju automatycznie uczestniczyły w turnieju. Pozostałe 14 zespoły walczyły o prawo gry do 10 października 1999 roku. W turnieju udział wzięły następujące reprezentacje narodowe:
 zespół Anglii (w barażach pokonał zespół Szkocji)
 zespół Czech (w dziewiątej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Szkocji, Estonii, Bośni i Hercegowiny, Litwy oraz Wysp Owczych)
 zespół Danii (w barażach pokonał zespół Izraela)
 zespół Francji (w czwartej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Ukrainy, Rosji, Islandii, Armenii oraz Andory)
 zespół Hiszpanii (w szóstej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Izraela, Austrii, Cypru oraz San Marino)
 zespół Jugosławii (w ósmej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Irlandii, Chorwacji, Macedonii oraz Malty)
 zespół Niemiec (w trzeciej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Turcji, Finlandii, Irlandii Północnej oraz Mołdawii)
 zespół Norwegii (w drugiej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Słowenii, Grecji, Łotwy, Albanii oraz Gruzji)
 zespół Portugalii (w siódmej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Słowacji, Węgier, Azerbejdżanu oraz Liechtensteinu)
 zespół Rumunii (w siódmej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Portugalii, Słowacji, Węgier, Azerbejdżanu oraz Liechtensteinu)
 zespół Słowenii (w barażach pokonał zespół Ukrainy)
 zespół Szwecji (w piątej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Anglii, Polski, Bułgarii oraz Luksemburga)
 zespół Turcji (w barażach pokonał zespół Irlandii)
 zespół Włoch (w pierwszej grupie eliminacyjnej wyprzedził zespoły Danii, Szwajcarii, Walii oraz Białorusi)

Hasło mistrzostw 
Piłka nożna bez granic (ang. Football without frontiers)

Stadiony 

Belgia:

Holandia:

Sędziowie 
  Gamal Al-Ghandour
  Günter Benkö
  Pierluigi Collina
  Hugh Dallas
  Anders Frisk
  José García Aranda
  Dick Jol
  Urs Meier
  Vítor Melo Pereira
  Markus Merk
  Kim Milton Nielsen
  Graham Poll
  Gilles Veissière

Faza grupowa 
Legenda do tabelek:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansowały do dalszych gier.

Czas: CEST

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa 

UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 

 
MISTRZ EUROPY 2000

FRANCJA DRUGI TYTUŁ

Skład Mistrzów Europy

Strzelcy 
 5 goli:
  Patrick Kluivert (Holandia)
  Savo Milošević (Jugosławia)
 4 gole:
  Nuno Gomes (Portugalia)
 3 gole:
  Sérgio Conceição (Portugalia)
  Thierry Henry (Francja)
  Zlatko Zahovič (Słowenia)
 2 gole:

  David Trezeguet (Francja)
  Frank de Boer (Holandia)
  Youri Djorkaeff (Francja)
  Hakan Şükür (Turcja)
  Filippo Inzaghi (Włochy)
  Gaizka Mendieta (Hiszpania)

  Marc Overmars (Holandia)
  Alfonso Pérez (Hiszpania)
  Alan Shearer (Anglia)
  Vladimír Šmicer (Czechy)
  Francesco Totti (Włochy)
  Boudewijn Zenden (Holandia)
  Zinédine Zidane (Francja)

 1 gol:

 gol samobójczy:
  Dejan Govedarica (Jugosławia)

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2000